Radvánszky Antal (1769–1840) udvari tanácsos és alispán
 Radvánszky Antal (1807–1882) főispán